L'invasione degli ultracorpi (The Body Snatchers) – romanzo di Jack Finney del 1955
 L'invasione degli ultracorpi (Invasion of the Body Snatchers) – film del 1956 diretto da Don Siegel, tratto dal romanzo

Pagine correlate 
Invasion of the Body Snatchers